Henri Roger peut désigner :
 Henri Roger (1861-1917), un homme politique du Parti Ouvrier Belge.

Voir aussi 
 Henri Roger-Viollet (1869-1946), un ingénieur chimiste et photographe français.
 Georges Henri Roger (1860-1946), doyen de la Faculté de médecine de Paris et fondateur de l'Union rationaliste.